Black Bear Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Black Bear Lake (Alaska)
 Black Bear Lake (Fresno County, Kalifornien)
 Black Bear Lake (Tuolumne County, Kalifornien)
 Black Bear Lake (Minnesota)